Kubični centimeter ccm (oznaka cm³) je prostorninska fizikalna enota, ki ustreza prostornini kocke s stranico 1 cm. Tipično se uporablja za popis delovnega volumna batnih motorjev z notranjim zgorevanjem.

Tabla za pretvarjanje prostorskih enot 

Izpeljane enote SI
Enote za prostornino